Mateus Leme kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mateus Leme (ort), Minas Gerais, 
 Mateus Leme (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar